Massimiliano II fu il nome di alcuni regnanti:
Massimiliano II d'Asburgo, conosciuto anche come Massimiliano II d'Asburgo (1527-1576), imperatore del Sacro Romano Impero dal 1564 alla sua morte.
Massimiliano II di Baviera, conosciuto anche come Massimiliano II Giuseppe di Wittelsbach (1811-1864), Re di Baviera dal 1848 alla sua morte.
Massimiliano II Emanuele di Baviera, conosciuto anche come Massimiliano II Maria Emanuele Gaetano di Wittelsbach (1662-1726), principe elettore di Baviera.